Мактелл () — ирландская фамилия. 

Известные носители::

 Мактелл, Ральф (род. 1944) — британский фолк-исполнитель, певец, гитарист, поэт, автор песен.
 Мактелл, Уильям Сэмюэл (1898—1959) — американский исполнитель блюза, автор песен и гитарист.